Melancholie bezeichnet:

 Melancholie, Gemütsstimmung
 Melancholie (Munch), Gemäldemotiv von Edvard Munch
 Melancholie (Picasso), Ölgemälde von Pablo Picasso
 Melancholie (Gottfried Keller), Gedicht von Gottfried Keller

Siehe auch:

 Melancholia